quetzalcoatlus (em português, quetzalcoatlo) foi um pterossauro que viveu na América do Norte, durante o Cretáceo Superior (84-65 milhões de anos). O seu nome deriva do deus asteca Quetzalcoatl, uma serpente alada. O Quetzalcoatlus pertencia à família Azhdarchidae, de pterossauros sem dentes, e foi o maior animal alado da história geológica da Terra, com cerca de 12 metros de envergadura alar para um peso de 200 quilogramas. Outra característica deste animal era o longo pescoço. O quetzalcoatlus desapareceu na extinção K-T, com os restantes pterossauros e com os dinossauros não avianos (uma vez que as aves atuais também são dinossauros).

Descoberta e espécie 
Os primeiros fósseis de quetzalcoatlus foram descobertos no Texas por Douglas A. Lawson, em formações cretácicas. Até então, o recorde de envergadura para um animal alado pertencia ao Pteranodonte, outro pterossauro, com cerca de 10 metros. O quetzalcoatlus veio aumentar este valor. Outros fósseis encontrados, do mesmo género, sugerem envergaduras ainda maiores, na ordem dos 18 metros, mas estes não se encontram bem preservados e a comunidade científica permanece céptica quanto a estes valores. Lawson descobriu um segundo local com a mesma idade, a cerca de 40 km do primeiro, onde entre 1972 e 1974 ele e o professor Wann Langston Jr. do Texas Memorial Museum desenterraram três esqueletos fragmentários de indivíduos muito menores. Lawson em 1975 anunciou a descoberta em um artigo na Science.

Naquele mesmo ano, em uma carta subsequente ao mesmo periódico, ele fez o grande espécime original, TMM 41450-3, o holótipo de um novo gênero e espécie, Quetzalcoatlus northropi. O nome do gênero refere-se ao deus serpente emplumado asteca, Quetzalcoatl. Quetzalcoatlus northropi foi o maior animal voador que já viveu na Terra. O nome específico homenageia John Knudsen Northrop, o fundador da Northrop, que conduziu o desenvolvimento de grandes projetos de aeronaves de asas voadoras sem cauda semelhantes a Quetzalcoatlus.

Reconstrução 
Através dos esqueletos conhecidos de quetzalcoatlus, não está claro qual seria o seu modo de vida e foram propostas diversas interpretações. As mais coerentes sugerem um tipo de vida semelhante às garças, marabus ou ainda como os bicos-de-tesoura, embora estudos indiquem que fosse como as cegonhas atuais.

A reconstrução da anatomia e aparência do quetzalcoatlus é baseada em material fóssil, nomeadamente, algumas vértebras cervicais, parte de um osso da perna, fragmentos do crânio e os ossos de uma asa. Devido ao seu enorme tamanho, acredita-se que o quetzalcoatlus era provavelmente um planador, pois para conseguir efetuar um voo ativo, a sua musculatura peitoral teria de ser muito desenvolvida. Por esta razão, ele muito provavelmente não conseguiria levantar voo em terreno horizontal, como vemos as aves fazer hoje em dia; em vez disso, assume-se que só raramente regressaria a terra, fazendo-o sempre em áreas elevadas, como arribas, de onde poderia mais facilmente levantar voo.

Classificação 

Abaixo está um cladograma que mostra a colocação filogenética de Quetzalcoatlus dentro da Neoazhdarchia de Andres e Myers (2013).

Imagens

Ligações externas 
 Quetzalcoatlus
 Why azhdarchids were giant storks

Pterossauros